Lulworth – zona costiera del Dorset, nella parte sudorientale dell'Inghilterra
 Lulworth (yacht) – yacht da regata costruito a Southampton nel 1920